Шаро́йский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Административный центр — село Химой.

География 
Район расположен в горной зоне, в южной части республики. Граничит на севере — с Чеберлоевским и на западе с — Итум-Калинским районами Чечни, а также с Республикой Дагестан на востоке и с Грузией на юге.

Площадь района составляет — 589,26 км²   (по другим данным — 589,22 км²). При планировавшемся к образованию Чеберлоевского района, площадь Шаройского района определялась в 376,22 км².

История 
Шаройский район был образован 26 мая 2000 года.

С 2003 по май 2016 года главой администрации района являлся Расул Мусалов, двоюродный брат предыдущего главы администрации — Мухадина Мусалова, награждённого орденом Мужества (посмертно). Затем исполняющим обязанности главы района был назначен Рамазан Магомедов, что автором «Новой газеты» было связано с инцидентом с видеообращением Рамазана Джалалдинова.

Население 

 Национальный состав

Аварцы составляют большинство населения в сёлах Кенхи и Бути, во всех остальных преобладают чеченцы.

Муниципально-территориальное устройство 

В Шаройский район входят одноимённые населённым пунктам 11 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Шаройском районе 11 населённых пунктов (все — сельские).

 Покинутые аулы

 Ацильда,
 Алхахи,
 Бердукел,
 Нижний Хашелдой,
 Хашелдой,
 Хиндух,
 Хиндушты,
 Мальчхиче,
 Мозухи,
 Дукархой,
 Барчи-Колешка,
 Чехилдой,
 Говолдой,
 Галикорт,
 Джагалдей,
 Цейкара,
 Эльтыаул,
 Гезика,
 Умарджело,
 Хиндой,
 Басой,
 Качехой,
 Кенсо,
 Кебосой,
 Еткерчи,
 Сандухой,
 Икарой,
 Чархахи,
 Джангулдой.

Общая карта 
Легенда карты:

Галерея

См. также 
 Территориальное деление Чеченской республики
 Населённые пункты Чечни

Примечания

Ссылки 
 Шаройский район
 
 Новости Шаройского района
 Код ОКАТО 96 291 — Шаройский район Чеченской Республики

 
Появились в 2000 году в России
2000 год в Чечне
События 26 мая
Май 2000 года
Районы, образованные в 2000 году